Baanes Mamicônio (), dito o Apóstata, foi senhor armênio e pertenceu à família Mamicônio, assassinado entre 374-378. Para Christian Settipani, era filho de Amazaspes, filho de ; para Cyril Toumanoff era filho de . De todo modo, era irmão mais novo de  e .

Vida 

Seu irmão Bassaces apoiou a aliança com os romanos enquanto Vardanes apoiou a aliança com os persas. Quando o rei   matou Vardanes, foi à corte do xá   em Ctesifonte, converteu-se ao zoroastrismo e se casou com a irmã dele. Após a morte de Bassaces, torturado em 365 por Sapor II, este invadiu a Armênia, devastando e pilhando o país e deixando guarnições persas nas grandes cidades.

 ajudou-o a impor o zoroastrismo e não hesitou em matar sua irmã Amazaspa, esposa de , que se recusou a apostatar. Ele, em seguida, saqueou a cidade de Vã e deportou as populações cristã e judaica. Segundo Moisés de Corene, também sitiou a rainha Paranzém em Artogerassa. Cometeu muitos excessos e despertou tanto ódio que foi assassinato por seu filho Samuel. Noel Lenski pensa que o Arrabanes citado por Amiano Marcelino pode ser associado a Baanes.

Posteridade 

Baanes casou-se com Hormisdaces, irmã de Sapor II, que deu à luz um filho, Samuel, o Parricida.

Bibliografia 

 

 

 

 

 

Armênios do século IV
Nascidos no século IV
Mortos no século IV
Família Mamicônio
Dinastia sassânida